Godfried of Godefroid Devreese, Belgisch beeldhouwer
Godfried Devreese (componist), Belgisch componist